Second je квиз на Редиту који је одржаван 1. априла, на коме је учествовало више од 300.000 људи. То је квиз на коме има 3 слике на рундама и сви који изгласају слику која је друга по гласању, побеђују и освајају поене, а они који изгласају слику која је трећа или прва по гласање, губе и смањују им се поени, с тим да се рачуна да су поени који доносе победу три пута већи од оних које доносе пораз. Време за гласање траје око 45 секунди, с тим да на сваких 10 секунди долази откривање гласова и тако се смањују бодови за гласање, ако корисник није гласао, што значи да се садржи од два откривања и једног завршетка.

Тако да:

Када почиње гласање, 9+ за тачно, а 3+ за нетачно;

а после првог откривања, 6+ за тачно, а 2+ за нетачно;

и после другог откривања 3+ за тачно и 1+ за нетачно.

У табели најбољих, може се категорисати на три групе: поенима, победним редовима и победа.

Референце

Спољашње везе 
 Субредит квиза Second

Квизови
Интернет